Marylands guvernör () leder den verkställande grenen av Marylands delstatsstyre. Den verkställande grenen av delstatsstyret i Maryland består även av viceguvernören och underlydande myndigheter.

Guvernören är folkvald och väljs till en mandatperiod om 4 år. Innehavaren kan väljas om obegränsat antal gånger, men kan enbart tjänstgöra som guvernör under två mandatperioder i följd. Ämbetet är fastställt i artikel 2 av Marylands konstitution. Guvernörens kontor är beläget i Maryland State House som ligger tvärs över gatan från residenset i Annapolis.

Wes Moore är Marylands guvernör sedan 2023.

Marylands guvernörer från 1777 till nutid

Se även
Lista över USA:s nuvarande guvernörer
USA:s nationalgarde

Referenser

Noter

Externa länkar
 governor.maryland.gov

 
Maryland
Maryland